Ordoño  d'Oviedo, roi d'Oviedo de 850 à 866 ;
 Ordoño II de León, roi de León de 914 à 924 et de Galice de 910 à 924 ;
 Ordoño III de León, roi de León, des Asturies et de Galice de 951 à 956 ;
 Ordoño IV de León, dit le Mauvais, roi de León, des Asturies et de Galice de 958 à 960.

Homonymie